I figli del capitano Grant – romanzo di Jules Verne del 1867
 I figli del capitano Grant – film del 1913 diretto da Victorin-Hippolyte Jasset, Henry Roussel e Joseph Faivre
 I figli del capitano Grant – film del 1936 diretto da Vladimir Vajnštok
 I figli del capitano Grant – film del 1962 diretto da Robert Stevenson